Iselin est un terme qui peut désigner :

Anthroponyme

Patronyme 
Les Iselin sont une famille de Bâle qui compte plusieurs magistrats et savants distingués aux ,  ;
 Christoph Iselin (1869-1949) pionniers du ski suisse ;
 François Iselin (1940-2022), architecte EPFL, enseignant et écrivain suisse ;
 Henri-Frédéric Iselin (1826-1905), sculpteur français ;
 Isaak Iselin (1728-1782), philosophe suisse ;
 Jacob Christoph Iselin (1681-1737), théologien et philologue suisse ;
 Marc Iselin (1898-1987), chirurgien français.

Prénoms 
 Iselin Nybø (1981-), femme politique norvégienne.

Toponyme 

 Iselin, census-designated place américaine située dans le New Jersey.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom